Arias kan som auktorsförkortning betyda:

 Elizabeth T. Arias
 John Jairo Arias
 Jorge R. Arias
 Salvador Arias
 Tatiana Arias
 Antonio Sandalio de Arias y Costa

Robotskapade auktorsförkortningar